Příjmení Rogge má více nositelů:

 Bernhard Rogge (1899–1982), německý kontradmirál
Jacques Rogge (1942–2021), osmý prezident Mezinárodního olympijského výboru
Leslie Isben Rogge (* 1940), bankovní lupič